A DFA Records é uma gravadora independente, especializada em dance-punk, fundada em setembro de 2001 por James Murphy, Mo'Wax, Tim Goldsworthy e Jonathan Galkin. Além de ser uma gravadora, a DFA produziu remixes para bandas como Radio 4, Le Tigre, N.E.R.D., Soulwax, Blues Explosion, Nine Inch Nails, Automato, Gorillaz, UNKLE e The Chemical Brothers.
A gravadora inicialmente se chamava Death from Above Records, mas após o 11 de setembro, decidiram mudar o nome. Em
2004, a gravadora forçou jurídicamente o duo canadense Death from Above 1979 a colocar os últimos números do seu nome.

Bandas
 LCD Soundsystem
 The Rapture
 The Juan Maclean
 Black Dice
 Hot Chip
 Shit Robot
 Delia Gonzalez & Gavin Russom
 Prinzhorn Dance School
 Booji Boy High

Discografia
 DFA Compilation, Vol. 1 (2003)
DFA Compilation, Vol. 2 (2004)
DFA Holiday Mix 2005 (2005)
The DFA Remixes – Chapter One (2006)
The DFA Remixes – Chapter Two (2006)

Ligações externas 
 www.dfarecords.com site oficial da gravadora
 www.myspace.com/dfarecords site oficial no MySpace

Gravadoras dos Estados Unidos